Forma abreviada de São Pedro Fins;
 Sanfins (Alcofra) - uma localidade no concelho de Vouzela;
 Sanfins (Moimenta da Beira) - uma localidade na freguesia de Moimenta da Beira;
 Sanfins (Cinfães) - um antigo município português, com sede na freguesia de Santiago de Piães, hoje integrado no concelho de Cinfães;
 Sanfins (Chaves) - freguesia no concelho de Chaves;
 Sanfins (Santa Maria da Feira) - freguesia no concelho de Santa Maria da Feira;
 Sanfins (Valença) - freguesia no concelho de Valença;
 Sanfins (Valpaços) - freguesia no concelho de Valpaços;
 Sanfins de Ferreira - freguesia no concelho de Paços de Ferreira;
 Sanfins do Douro - freguesia no concelho de Alijó;
 Sobrenome Sanfins.